Defraigne est un nom de famille notamment porté par : 

 Christine Defraigne (1962-), femme politique belge ;
 Jean Defraigne (1929-2016), homme politique belge.